Frohner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Frohner (1934–2007), österreichischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Karin Frohner (* 1943), österreichische Eiskunstläuferin